Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn – Japonia 2006 (ang.: FIBA World Championship 2006 in Japan) odbyły się w Japonii od 19 sierpnia do 3 września 2006. Organizatorami byli Międzynarodowa Federacja Koszykówki (fr.: Fédération Internationale de Basketball, FIBA), Japoński Związek Koszykówki (ang.: Japan Basketball Association, JABBA) i Komitet Organizacyjny. Zagrały 24 drużyny narodowe, a mistrzem została Hiszpania, która pokonała Grecję w finale wynikiem 70-47. Trzecie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, które pokonały Argentynę wynikiem 96-81.

Zespoły 

Zakwalifikowali się z poszczególnych stref:
 Europa – Grecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Litwa, Słowenia
 Ameryki – Wenezuela, Panama, Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna (automatycznie – mistrz olimpijski)
 Azja – Japonia (automatycznie – gospodarz), Chiny, Liban, Katar
 Afryka – Angola, Senegal, Nigeria
 Oceania – Australia, Nowa Zelandia
 FIBA w listopadzie 2005 zaprosiła jeszcze 4 zespoły: Portoryko, Włochy, Serbia i Czarnogóra oraz Turcja

Areny

Sędziowie

Grupy 
15 stycznia 2006 w Tokio wylosowano składy grup:

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D 

 ¹Czasu lokalnego w Japonii (UTC +8, gdzie dla Polski od godziny rozgrywanego meczu należy odjąć 7 godzin)

Runda finałowa

Druga runda

Ćwierćfinały

Spotkania o miejsca 5-8

Spotkanie o miejsce 7-8

Spotkanie o miejsce 5-6

Półfinały

Spotkanie o 3 miejsce

Finał 

 ¹Czasu lokalnego w Japonii (UTC +8, gdzie dla Polski od godziny rozgrywanego meczu należy odjąć 7 godzin)

Ostateczna kolejność

Nagrody

MVP 
  Pau Gasol

Najlepsza "piątka" turnieju 
  Pau Gasol
  Jorge Garbajosa
  Carmelo Anthony
  Manu Ginobili
  Teodoros Papalukas

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2006 (składy)
 Mistrzostwa świata w koszykówce mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 

2006
2006 w koszykówce
2006 w Japonii
Zawody sportowe w Japonii
Zawody sportowe w Hamamatsu
Zawody sportowe w Hiroszimie
Zawody sportowe w Saitamie
Zawody sportowe w Sapporo
Zawody sportowe w Sendai